Richard Smith (1735–1803) – amerykański prawnik i polityk
 Richard Smith (1783–1868) – brytyjski inżynier, przedsiębiorca i polityk
 Richard Smith (ur. 1931) – brytyjski malarz i sztycharz

Zobacz też 
 Dick Smith